Die Super League Darts 2018 (offiziell Bild Super League Darts Germany 2018) war ein Qualifikationsturnier, welches von der Professional Darts Corporation (PDC) zum sechsten Mal veranstaltet wurde. Es diente der Ermittlung eines deutschen Teilnehmers an der PDC World Darts Championship 2019.

Das Turnier begann am 27. Januar 2018 mit dem ersten Spieltag und endete am 18. November 2018 mit der Finalrunde.

Den Sieg sicherte sich Robert Marijanović, welcher im Finale Dragutin Horvat mit 10:6-legs schlagen konnte.

Qualifikation 
An der Super League Darts nehmen die 13 besten Spieler aus dem Vorjahr teil. Von diesen sagte keiner eine erneute Teilnahme ab.
Die restlichen drei Plätze wurden bei einem Qualifikationsturnier vergeben. Bedingung für die Teilnahme waren ein abgeschlossenes 16. Lebensjahr, die deutsche Staatsbürgerschaft sowie die Entrichtung eines Startgeldes von 30 €. Das Qualifikationsturnier fand am 20. Januar 2018 im Maritim Hotel in Düsseldorf statt.
Dem Relegationsspieler Marvin Wehder gelang die erneute Qualifikation, womit zum ersten Mal überhaupt 14 Spieler aus dem Vorjahr erneut teilnahmen. Außerdem gab es zum ersten Mal mit Gabriel Clemens nur einen einzigen Debütanten im Teilnehmerfeld.

Folgende Spieler waren Teil der Super League Darts 2018:

Vorrunde 
An insgesamt 5 Turnierwochenenden wurden die Vorrundenspiele ausgetragen. Gespielt wurde an jedem Turnierwochenende im Modus Jeder gegen Jeden. Jeder Sieg bringt hierbei einen Punkt. Die 8 besten Spieler qualifizierten sich am Ende der Vorrunde für die Play-Offs. Die Spieler auf den Plätzen 15 und 16 stiegen aus der Super League ab. Der Spieler auf dem 14. Platz durfte erneut beim Super League Qualifier antreten.
Die Vorrundenspiele wurde im Modus Best of Legs und der Spielvariante Double-Out gespielt. Ein Leg gewann der Spieler, der als erstes genau 501 Punkte warf. Der letzte Wurf eines Legs musste auf ein Doppelfeld erfolgen. Der Spielmodus war best of 11 legs.

Spielorte

Tabelle

Play-Offs 
Die Play-Offs fanden am 18. November 2018 im Maritim Hotel Düsseldorf statt.

Ergebnisse bei der Weltmeisterschaft 
Robert Marijanović traf bei der PDC World Darts Championship 2019 in der ersten Runde auf den Engländer Richard North. Nach einem starken Beginn und einer 2:0-Führung verlor er die darauffolgenden drei Sätze und musste sich somit 2:3 geschlagen geben.

Weblinks 
 Spielbericht auf dartn.de
 Spielbericht auf darts1.de

Einzelnachweise 

2018
Dartveranstaltung 2018